Мачи (), () — испанская и немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Мачи, Кармен (род. 1963) — испанская актриса и певица.
 Мачи, Пауль (1861—1926) — немецкий зоолог.